Oak Street (Chicago) est une rue de Chicago
 Oak Street Beach est une plage de Chicago
 Oak Street Music est un label de musique